Аккинский диалект, Ауховский диалект — диалект чеченского языка. Носители проживают в северной части Дагестана. Оценочная численность носителей диалекта составляет от 10 тысяч до 13 тысяч человек. Носители аккинского (ауховского) диалекта с собственно аккинским и пхарчоевским говорами (есть предположения, что данный говор шароевского происхождения).

По мнению профессора И. Арсаханова, «ауховский диалект, хотя и занимает промежуточное положение между чеченским и ингушскими языками, все же больше тяготеет к чеченскому языку». Так, например, в ауховском диалекте, как и в целом чеченском, нет слов с фрикативным глухим согласным «ф», когда в ингушском он имеет довольно широкое распространение. В ауховской речи все послелоги могут принимать формант локатива, когда в ингушском он отсутствует, например, «хи чохь» (ауховский) – «хи чу» (ингушский). В ауховском диалекте чеченского языка, так же как в чеченском литературном языке, в глагольных формах распространены гласные «оь» и «уь», а в ингушском – нет. Ауховскому диалекту, как и чеченскому литературному языку, в отличие от ингушского, характерна назализация гласных (в основном, в конце слова). Вокализм ауховского диалекта схож с чеченским литературным.

Общие сведения 
Характерному для литературного языка комплексу согласных лх в аккинском соответствует рх: литер. малх, аккинск. марх («солнце»); литер. болх, аккинск. борх («работа»). В отличие от литературного, в аккинском нет прогрессивной ассимиляции аффиксального н в глагольных формах прошедшего времени: литер. аьлла, аккинск. аьлнд («сказал»); литер. делла, аккинск. даьлнд («кончил»). В аккинском классные показатели могут выступать в функции внешней флексии глагольных форм: литер. д-аьлла, аккинск. д-аьлн-д («закончил»); литер. делла, аккинск. д-елн-д («отдал») и др. В ауховском диалекте отсутствует звук «Ф» также как и во многих чеченских диалектах.

Говоры 
 Баматюртовский говор
 Гачалкоевский говор
 Пхарчхоевский говор
Различия между гачалкоевским и пхарчхоевским говорами.

Примечания

Литература 
  (заглавие книги, указанное на обложке и на титульном листе — «Аккинский диалект в системе чечено-ингушского языка», а в выпускных данных — «Аккинский диалект в системе чечено-ингушских языков»)
 
 
 
 

Чеченский язык